Соревнования по бегу на 400 метров у женщин на чемпионате Европы по лёгкой атлетике в Цюрихе прошли 12—15 августа 2014 года на стадионе «Летцигрунд».

Рекорды 
До начала соревнований действующими были следующие рекорды.

Расписание 

Время местное (UTC+2)

Медалисты

Результаты 
Обозначения: Q — Автоматическая квалификация | q — Квалификация по показанному результату | WR — Мировой рекорд | ER — Рекорд Европы | CR — Рекорд чемпионатов Европы | NR — Национальный рекорд | NUR — Национальный рекорд среди молодёжи | WL — Лучший результат сезона в мире | EL — Лучший результат сезона в Европе | PB — Личный рекорд | SB — Лучший результат в сезоне | DNS — Не стартовал | DNF — Не финишировал | DQ — Дисквалифицирован

Предварительные забеги 
Квалификация: первые 3 спортсменки в каждом забеге (Q) плюс 4 лучших по времени (q) проходили в полуфинал.
На старт в 4 забегах вышли 29 легкоатлеток.

Полуфиналы 
Квалификация: первые 3 спортсменки в каждом забеге (Q) плюс 2 лучших по времени (q) проходили в финал.

Финал 

Финал в беге на 400 метров у женщин состоялся 15 августа 2014 года. Перед началом чемпионата лишь одна спортсменка из Европы имела результат в сезоне из 51 секунды — Либания Гренот из Италии. Она и одержала победу в финале, сумев додержать своё преимущество, заработанное за счёт быстрого начала. Время победительницы оказалось не самым быстрым — 51,10. Действующая чемпионка мира британка Кристин Охуруогу, проводившая 2014 год в щадящем режиме без выхода на сверхвысокие результаты, проиграла борьбу за медали Ольге Земляк и Индире Терреро и осталась только четвёртой со своим лучшим временем в сезоне.

Примечания

Ссылки 
 

бег
Бег на 400 метров на чемпионатах Европы по легкой атлетике